Санкин:

 Персоналии
 Санкин, Алексей Вячеславович (род. 1958) — российский социальный предприниматель.
 Санкин, Борис Сергеевич (род. 1937) — советский и российский балетмейстер, танцовщик. Народный артист РСФСР.
 Санкин, Игорь Николаевич (род. 1938) — хозяйственный деятель, заслуженный работник лесной промышленности РФ (1992).
 Санкин, Тимур Владимирович (род. 1984) — российский игрок в го, чемпион России 2013 года.

Другие значения

 Санкин котай — система принудительных командировок провинциальных правителей даймё в ставку сёгунов.